Крижанівська сільська рада — Вінницька область, Хмільницький район
 Крижанівська сільська рада — Одеська область, Лиманський район